Regules ist der Nachname der folgenden Personen:

 Dardo Regules, uruguayischer Politiker
 Elías Regules (1861–1929), uruguayischer Politiker
 Pedro Regules, uruguayischer Politiker
 Raúl Regules, uruguayischer Politiker